Follmer peut faire référence à : 
 Hans Föllmer (né en 1941), mathématicien allemand.
 George Follmer (né en 1934), pilote automobile américain.

  (1971-), historien allemand.
  (1908-2007), médecin allemand.

Paronyme